ANWR ist die Abkürzung für:

 Arctic National Wildlife Refuge, ein Naturschutzgebiet in Alaska
 Ariston-Nord-West-Ring, eine europäische Schuh- und Sportartikel-Handelskooperation

ANWR